KA poate fi:
 Dragonair, codul IATA al companiei aeriane din Hong Kong
 Kanjiža, număr de înmatriculare auto a municipiului sârbesc
 Karlsruhe, număr de înmatriculare auto al orașului și al districtului rural german
 Kavadarci, număr de înmatriculare auto al orașului macedonean
 Krupina, număr de înmatriculare auto al districtului slovac

Ka poate fi:
 Bandă Ka, spectru de frecvențe al undelor electromagnetice
 Ford Ka, mașină de clasa mini produsă de Ford
 Ka, faraon egiptean în Perioada Predinastică
 Ka, parte din sufletul unui om în Egiptul Antic
 Ka, râu în Nigeria
 Ka, constanta de aciditate
 Kamov, abreviere pentru elicoptere produse de producătorul de elicoptere rus Kamov, de exemplu: Kamov Ka-50

kA poate fi:
 kiloamper (103 Amper), unitate de măsură pentru intensitatea curentului electric

ka poate fi:
 Limba georgiană, codul ISO 639-1
 ka, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (か în hiragana sau カ în katakana)
 ka, literă în alfabetul chirilic (К sau к)
 kilo annos (103 ani), folosit în texte științifice pentru o mie de ani

Legături externe 
 
  „KA” la acronymfinder.com